Plac Ludwika Zamenhofa w Szczecinie
 Plac Ludwika Zamenhofa we Wrocławiu

Zamenhofa Ludwika